Uno sguardo nel buio (Das Schwarze Auge) – gioco di ruolo
Digital Services Act - Regolamento dell'Unione europea
Digital Signature Algorithm – algoritmo per la firma digitale
Digital Subtraction Angiography – angiografia digitale a sottrazione
Disturbi specifici di apprendimento
Disturbi dello spettro autistico
Documentazione Supporto Accettazione – documentazione integrativa delle specifiche funzionali utilizzata per supportare l'utente in fase di accettazione di un software
Allocazione dinamica della memoria (dynamic storage allocation)
Disciplina Sportiva Associata – fedederazioni sportive non riconosciute dal CONI come "Federazioni Sportive Nazionali"
Anodi dimensionalmente stabili – substrato metallico (titanio) sul quale è depositato un rivestimento spesso alcuni micrometri che include : catalizzatore e stabilizzatore